Dies ist eine Liste der 262 Gemeinden in der französischsprachigen Region Wallonien in Belgien. Die folgende Tabelle enthält die Gemeinden der Region, die Provinzen und Bezirke, denen sie angehören, sowie ihre Einwohnerzahl für den 1. Juli 2006. Die Zahlen stammen von der Generaldirektion Statistik und Wirtschaftsinformation, die dem Föderalen Öffentlichen Dienst Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie unterstellt ist.

Siehe auch 
 Liste der Gemeinden in Flandern
 Liste der Gemeinden in Belgien

Weblinks 
 Website der Wallonischen Region – Gemeinden (französisch)

Einzelnachweise 

!Liste Gemeinden
Wallonien